Macau – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Makau (Specjalny Region Administracyjny Makau) – specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej.

Zobacz też 
 Makao